Aammangaaq bezeichnet:
 Aammangaaq (Berg) (Præstefjeld), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Aammangaaq (Insel, bei Sermiligaaq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Aammangaaq (Insel, Fladøerne), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland